M30 може да се отнася за:

 M30 – звезден куп
 M30 – съветска гаубица
 M30 – американска минохвъргачка